Ел Хефе има више значења:

 Ел Хефе (Сан Себастијан Рио Ондо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Хефе (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Хефе (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику